Indian giver – epiteto della lingua inglese
 Indian Giver – album dei 1910 Fruitgum Company del 1969
 Indian Giver – singolo dei 1910 Fruitgum Company del 1969
 Indian Giver – album di Spectrum del 2008